Levi
 Primo Levi
 Levi Strauss

Levi